Села:
 Сальне — Чернігівська область, Ніжинський район
 Сальне — Чернігівська область, Сновський район